Lock On: Современная боевая авиация — авиасимулятор, созданный российской компанией Eagle Dynamics. Симулятор российских боевых самолётов.

Дата выпуска — 21 ноября 2003 года, 1 апреля 2005 года вышло дополнение к игре — «Lock On 1.1: Горячие скалы». На 2007 год актуальной являлась версия 1.12b. В марте 2010 года вышло очередное дополнение, «Lock On: Горячие скалы 2»,  на август 2013 последней версией симулятора  является DCS World: Flaming Cliffs 3

Список самолётов в игре 
Российские:
 Су-27
 Су-33
 МиГ-29А (МиГ 9-12)
 МиГ-29С (МиГ 9-13С)
 Су-25

Американские:
 F-15C
 A-10A

Достоинства 
Сильная сторона игры — традиционно хорошая для игр компании модель полёта («флайт модель», ФМ). Стандартная ФМ — СФМ сделана на уровне лучших мировых авиасимуляторов, а так называемая АФМ (от ) самолёта Су-25, по заявлениям работников компании, лучшая в мире из невоенных симуляторов.

Так же в игре моделируются прицельные системы: например, при моделировании РЛС кроме дальности до цели учитываются также фон (небо или земля), ракурс, скорость и другие факторы, влияющие на заметность цели.

Все приборы имеют почти фотографическое качество. Достоверное отображение их работы позволяет легко совершать полёты, ориентируясь целиком на их показания. Вполне реально посадить самолет лишь по приборам вне видимости земли (хотя для этого нужно иметь некоторую квалификацию).

В симуляторе есть встроенный видеоконвертер, подобный существующим в играх World in Conflict и на движке Source. Он позволяет записывать игровой процесс в видеофайл.

Недостатки 
Слабыми сторонами игры являются: упрощенное моделирование работы с различными системами самолёта, отсутствие динамической кампании, высокая требовательность к ресурсам на момент выхода. По словам разработчиков, «высокие» настройки графики создавались для тех, у кого на «средних» остаётся «лишняя» производительность.
Настройки сложных теней и теплого воздуха игры не поддерживаются современными (2021) видеокартами и пользователь вынужден их отключать во избежание пропадания текстур.
Кроме того Lock On Горячие скалы 1 защищены устаревшей защитой Starforce что исключает  запуск данной версии игры под современными ОС. Запуск возможен лишь ещё более старой Lock On Современная боевая авиация v1.02

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Энциклопедия авиационных симуляторов Eagle Dynamics

Авиасимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в России
Игры для Windows
Игры, использующие язык Lua
Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, разработанные Eagle Dynamics
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment